Чохчур — топоним (основной тип: ороним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чохчур — гора, в средней части Янского плоскогорья, юго-восточнее истока р. Орто-Сала, координаты 66°25' с. ш. 134°52' в. д., код ГКГН 128794.
 Чохчур — река, правый приток р. Илин-Бильлях, координаты 66°54' с. ш. 135°41' в. д., код ГКГН 357227.
 Чохчур — гора, в центральной части Тирехтяхского хребта, координаты 66°46' с. ш. 135°49' в. д., код ГКГН 131846.
 Чохчур — гора, в северо-западной части Полоусного кряжа, в правобережье нижнего течения р. Хаханнах, координаты 70°18' с. ш. 141°04' в. д., код ГКГН 128803.

См. также 
 Чуогур

Примечания